BLR steht als Abkürzung für:
 Belarus, gemäß ISO 3166 und als olympisches Länderkürzel
 BLR (Unternehmen), Zulieferer der bayerischen Lokal-Radioprogramme
 Broad line region, ein Bereich um ein Schwarzes Loch.
 Kempegowda International Airport Bengaluru, Flughafen in Indien nach dem IATA-Code
 The Bodleian Library Record, eine englischsprachige Fachzeitschrift

Abkürzung